Onderdistrict in Indonesië
 Gubug (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Gubug (Cepogo), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Gubug (Gubug), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Gubug (Tabanan), een plaats in het regentschap Tabanan in de provincie Bali